У́лица Револю́ции 1905 го́да — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, а также Польши.

Польша 

 Улица Революции 1905 года — улица в Лодзи

Россия 
 Улица Революции 1905 года — улица в Воронеже
 Улица Революции 1905 года — улица в Иваново
 Улица Революции 1905 года — улица в Новороссийске Краснодарского края
 Улица Революции 1905 года — улица в Севастополе
 Улица Революции 1905 года — улица в Улан-Удэ
 Улица Революции 1905 года — улица в Чите
 Улица Революции 1905 года — улица в Энгельсе Саратовской области

Украина 
 Улица Революции 1905 года — улица в Харькове

См. также 

 Улица Революции
 Улица 1905 года
 Спуск Революции 1905 года — улица в Харькове